Schœnau – miejscowość we Francji
 Schönau – nazwa kilku miejscowości w Niemczech